Турниры по хоккею на траве Азиатских игр — соревнования по хоккею на траве для национальных сборных команд стран Азии, проводимые в рамках Азиатских игр под эгидой Азиатской федерации хоккея на траве (AHF) и Олимпийского Совета Азии.
 
Азиатские игры проводятся с 1951 года. С 1954 — раз в 4 года. Хоккей на траве включён в программу соревнований в 1958 году (III игры).

В Играх 1958—1978 годов принимали участие только мужские хоккейные сборные. С 1982 в хоккейных турнирах Азиатских игр участвуют также женщины.

В мужских турнирах чаще всего побеждали хоккеисты Пакистана — 8 раз. 4 победы на счету Южной Кореи, 3 — Индии, одна — Япония. В женских турнирах 5 раз побеждала сборная Южной Кореи, трижды — Китая, по одному разу — Индии и Япония.

Призёры Азиатских игр

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт 

(по состоянию на конец 2014 года)

Страны

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Архив результатов (мужчины)
 Архив результатов (женщины)

Азиатские игры
Хоккей на траве
Азиатские игры